El acrónimo BVP puede referirse a:

 Partido Popular Bávaro, partido político alemán,
 BVP, Versión checoslovaca del BMP-1